Il doppio del Virginia Slims of Columbus 1972 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims Circuit 1972.

Françoise Dürr e Helen Gourlay hanno battuto in finale Kerry Harris e Kerry Melville 6-4, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Columbus 1972